Полуслятото писане представлява запис на отделни думи, които имат характер на единна, цялостно оформена сложна дума. Изграждащите ги основи са с неравноправно смислово отношение: главна основа – подчинена основа, или пък сложните думи са с равноправно смислово значение между основите от типа главна основа – главна основа. Думите се записват, съединени със знак, наречен дефис.

Дефис (съединителна чертица или тиренце) се нарича малкото тире (тире с по-малка дължина). При неговото изписване не се оставя празно място (интервал, шпация) от двете му страни.

Примери:
 лорд-канцлер, Теодор-Петър, Стела Ангелова-Банкова

Вижте също 
 Слято писане
 Разделно писане
 Слято, полуслято и разделно писане в българския език.

Външни препратки 
 Раздел за слятото, полуслятото и разделно писане на сайта „Как се пише“

Източници 

Правопис